A Policeman's Dream – cortometraggio del 1902 diretto da Alf Collins
A Policeman's Dream – cortometraggio del 1908 diretto da J. Stuart Blackton